XSP:

 XSP — легковесный web-сервер, компонент среды выполнения Mono, написанный на C#, обеспечивает выполнение ASP.NET-страниц в Linux и других UNIX-подобных операционных системах.
 XSP — изначальное название внутреннего проекта Microsoft, который позднее был переименован в ASP.NET.
 XSP () — основанный на XML язык шаблонов проекта Apache Cocoon для генерации веб-содержимого.